В соревнованиях по плаванию на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 878 спортсменов в плавании в бассейне и ещё 50 на открытой воде, которые будут бороться за 37 комплекта наград.

Правила квалификации 
Каждый НОК может заявить максимум двух спортсменов в каждой дисциплине, но при условии если оба спортсмена выполнили олимпийское квалификационное время (OQT). Один спортсмен от НОК может участвовать, если он выполнил олимпийское отборочное время (OST) или если не выбрана квота в 878 спортсменов. МОК также может допустить до соревнований, независимо от времени (по одному на пол), если у НОК нет пловцов, выполнивших нормативы (OQT и OST).

В каждой эстафете может принять участие максимум 16 квалификационных команд, в общей сложности соберется 112 эстафетных команд. Каждый НОК может быть представлен только одной командной. Первые двенадцать команд в каждом эстафете на чемпионате мира 2019 года получат квоты на Олимпийские игры, в то время как оставшиеся четыре места на эстафету получат самые быстрые сборные на основании мирового рейтинга FINA по состоянию на 31 мая 2020 года.

По окончании квалификационного периода, FINA проанализирует количество спортсменов, выполнивших OQT и количество пловцов выступающих только в эстафетах, прежде чем приглашать спортсменов для того, чтобы выполнить общую квоту 878 пловцов. Кроме того, места OST будут распределяться по дисциплинам в соответствии с местом в мировом рейтинге FINA в течение установленного срока (до 6 июля 2020 года).

Квалификационные нормативы должны быть выполнены на чемпионате мира, континентальных чемпионатах, континентальных квалификационных соревнованиях, национальных чемпионатах и ​​испытаниях или международных соревнованиях, утвержденных ФИНА в период с 1 марта 2019 года по 29 июня 2020 года.

Квалификационные стандарты FINA следующие:

Вольный стиль

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в летних Олимпийских играх 2020 года.

50 метров вольным стилем 

 Мужчины 

 Женщины

100 метров вольным стилем 

 Мужчины 

 Женщины

200 метров вольным стилем 

 Мужчины 

 Женщины

400 метров вольным стилем 

 Мужчины 

 Женщины

800 метров вольным стилем 

 Мужчины 

 Женщины

1500 метров вольным стилем 

 Мужчины 

 Женщины

Баттерфляй

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

На спине

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Брасс

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

100 метров брассом 

 Мужчины 

 Женщины

Комплексное плавание

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Эстафеты 
В эстафетах олимпийские лицензии получают 12 сильнейших сборных по итогам чемпионата мира 2019 года, а также 4 лучших сборных по времени.

Квалифицированные страны

Открытая вода 
Первые олимпийские лицензии были разыграны в рамках чемпионата мира 2019 года в Кванджу. Ещё по 10 путёвок будет разыграно по итогам олимпийского квалификационного плавательного марафона 2020 года. По одной гарантированной квоте выделено хозяевам Игр сборной Японии. Оставшиеся пять путёвок в каждой дисциплине также будут распределены по итогам квалификационного марафона, но их обладателями станут по одному спортсмену от каждого континента, из числа стран, неквалифицированных ранее. Каждая страна может быть представлена на Играх максимум двумя спортсменами.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 

 Мужчины 

 Женщины

Примечания

Ссылки 
 Список квалификационных соревнований 

Плавание
Квалификация